Esplugues de Llobregat är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Esplugues de Llobregat gränsar till Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí och Sant Just Desvern. 

Terrängen i Esplugues de Llobregat är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Katalonien